— японский футболист, защитник клуба «Матида Зельвия».

Ранние годы 
Ота после развода родителей воспитывался матерью вместе со старшим братом. Футболом он начал заниматься в пять лет, играл за команды своих школ, участвовал в национальном чемпионате среди школьных команд. В 2003 году Ота поступил в старшую школу при университете Адзабу, где учился вместе с будущим партнёром по сборной Японии Ю Кобаяси.

В 2005 году Ота тренировался с профессиональным футбольным клубом «Вегалта Сэндай» и, хотя он произвёл хорошее впечатление на тренера Сатоси Цунами, вместо него в команду предпочли взять другого старшеклассника. После окончания школы Ота планировал поступать в университет, но получил приглашение в другой профессиональный клуб, «Иокогама», в составе которого играл его кумир Кадзуёси Миура, и в декабре 2005 года присоединился к команде. Поскольку на его привычной позиции левого защитника была высокая конкуренция, он начинал играть на левом фланге в полузащите, а в 2007 году тренер Такуя Такаги использовал молодого игрока в качестве центрального защитника.

На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Иокогама», «Симидзу С-Палс», «Токио».

Национальная сборная 
С 2010 по 2015 год сыграл за национальную сборную Японии 7 матчей. Участвовал в Кубке Азии 2015 года.

Статистика за сборную

Примечания 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Иокогама»
Игроки ФК «Симидзу С-Палс»
Игроки ФК «Токио»
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Нагоя Грампус»
Игроки ФК «Перт Глори»
Игроки ФК «Матида Зельвия»